Il doppio  del KGHM Dialog Polish Indoors 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

James Cerretani e Lukáš Rosol erano i detentori del titolo. ma quest'anno non hanno partecipato.

Sanchai e Sonchat Ratiwatana ha battuto in finale Benedikt Dorsch e Sam Warburg 6–4, 3–6, [10–8].

Teste di serie 

 Michael Kohlmann /  Philipp Marx (quarti di finale)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (campioni)

 Florin Mergea /  Alessandro Motti (primo turno) 
 James Auckland /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

KGHM Dialog Polish Indoors 2009